La saison 2017-2018 du Club africain est la  consécutive du club dans l'élite, l'équipe poursuit sa participation à la coupe de la confédération 2017 et 2018. Elle remporte également à nouveau en coupe de Tunisie.

Transferts

Matchs amicaux

Compétitions

Championnat de Tunisie

Coupe de Tunisie

Coupe de la confédération 2017

Coupe de la confédération 2018

Coupe arabe des clubs champions 2019

Joueurs et encadrement technique 

|-

Note : Le numéro 12 ne peut être donné à un joueur car il est attribué aux supporteurs. À la suite du décès de Lassaad Ouertani en , le numéro 14 est retiré.

Statistiques collectives 

 = Tenant du titre.

Statistiques individuelles

Meilleurs buteurs

Meilleurs passeurs

Notes et références 

Club africain
2017-2018